El nombre Ramón Bauzá puede referirse a:

Ramón Bauzá (1899-1969), escultor uruguayo.
José Ramón Bauzá (1970-), político español.